L’Homme assis portant sur sa tête un vase se déversant, en hiéroglyphes égyptien, est classifié dans la section A « L'Homme et ses occupations » de la liste de Gardiner ; il y est noté A6.

Il représente un homme accroupi, en génuflexion, les deux bras vers le ciel en signe d'adoration (hiéroglyphe A4) et un vase déversant un liquide W54 posé sur sa tête symbolisant un homme recevant la purification, il est translitéré wˁb.

C'est un idéogramme du terme wˁb « se purifier, se baigner, nettoyer, purifier, purification, pureté »

Exemples de mots

Notes et références

Bibliographie 

 
 

Hiéroglyphe égyptien
Représentation des hommes
Index égyptologique
Grammaire de l'égyptien hiéroglyphique